Setge de Màlaga (1487): durant la Guerra de Granada
 Batalla de Màlaga (1937): durant la Guerra Civil espanyola
 Batalla de Vélez-Màlaga, batalla naval de la Guerra de Successió Espanyola lliurada a Vélez-Màlaga el 24 d'agost de 1704